De 6de Europacup I hockey voor vrouwen werd gehouden van 1 tot en met 4 juni 1979 in Den Haag. Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. Amsterdam H&BC won deze editie door in de finale het Royal Uccle Sport THC te verslaan.

Uitslag poules

Poule A

Uitslagen
A Amsterdam - Stade Francais 10-0
A Were Di - Pegasus 4-0
A Were Di - Stade Francais 1-0
A Amsterdam - Pegasus 3-0
A Amsterdam - Were Di 2-1
A Pegasus - Stade Francais 2-0

Poule B

Uitslagen
B Chelsea - Uccle Sport 2-5
B Glasgow - Braunschweig 1-0
B Chelsea - Braunschweig 1-1
B Uccle Sport - Glasgow 2-0
B Uccle Sport - Braunschweig 0-3
B Glasgow - Chelsea 3-2

Finales

Finale
1/2: Amsterdam - Uccle Sport 3-1

3de plaats
3/4: Glasgow - Were Di 1-1 (5-2 dtr)

5de plaats
5/6: Pegasus - Braunschweig 1-0

7de plaats
7/8: Chelsea - Stade Français 3-0

Einduitslag
  Amsterdam H&BC
  Royal Uccle Sport THC
  Glasgow Western LHC
  Were Di
  Pegasus HC
  Eintracht Braunschweig
  Chelsea
  Stade Français

1
Hockey in 1979
Hockey in Nederland
Hockey
Sportevenement in Den Haag